Leyli et Medjnoun est le nom en anglais du récit Majnoun et Leila
 Leyli et Medjnoun du compositeur Üzeyir Hacıbəyov est le premier opéra de l’Orient musulman (1908)